UFC 247: Jones vs. Reyes — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 8 февраля 2020 года на спортивной арене Toyota Center в городе Хьюстон, штат Техас, США.

Подготовка турнира 
Главным боем турнира стал бой за чемпионский титул в полутяжелом весе между действующим чемпионом Джоном Джонсом и претендентом Домиником Рейесом (номер 4 в рейтинге). Это третья (подряд) защита чемпионского титула Джона Джонса.

В качестве со-главного боя стал бой за чемпионский титул в женском наилегчайшем весе между действующим чемпионом Валентиной Шевченко и претендентом Кэтлин Чукагян (номер 1 в рейтинге). Это также третья (подряд) защита титула для Валентины Шевченко.

Изменения карда 
Хотя это официально не было объявлено организацией, промоушен изначально был нацелен на бой в полутяжелом весе между бывшим претендентом на титул Овинсом Сен-Прё (Ovince St. Preux) и Райаном Спанном (Ryan Spann), который должен был принять участие в мероприятии. Однако, матчмейкеры UFC решили пойти в другом направлении, и организация боя была отменена.

Поединок в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли (Sean O’Malley) и Хосе Альберто Киньонесом (José Alberto Quiñónez) первоначально планировалось провести на UFC 229. Бой был отменен после того, как Шон О’Мэлли не прошел тест на наркотики Антидопингового агентства США (USADA). Ожидалось, что бой состоится на этом событии, но в итоге он был перенесен на UFC 248 по неизвестным причинам.

Диего Лима (Dhiego Lima) должен был встретиться с Алексом Мороно на этом турнире. Однако 22 января Диего Лима был вынужден сняться с боя из-за травмы шеи и его заменил дебютант UFC Калин Уильямс.

Джимми Ривера (Jimmie Rivera) должен был встретиться с Марлоном Вера (Marlon Vera) на этом турнире. Однако 23 января Ривера вышел из боя, сославшись на травму. Матчмейкеры UFC решили полностью отменить бой, так как Вера не захотел встречаться с «нерейтинговым» противником. Вместо этого боя на коротком уведомлении организован бой между двумя перспективными дебютантами UFC — Остин Линго vs. Юссеф Залал.

Антонио Арройо (Antônio Arroyo) должен был встретится с Тревином Джайлсом в поединке в среднем весе. Однако Арройо снялся за день до турнира уже после церемонии взвешивания из-за проблем со здоровьем после жесткой весогонки. Его на однодневном уведомлении заменил Джеймс Краус, который уже был в Хьюстоне, будучи в составе команды Юссефа Залала. При этом, Краус никогда до этого не проводил боёв в среднем весе, он выступал в лёгком и полулёгком весе.

Участники турнира 

(*) Рейтинг для бойца Илир Латифи указан в полутяжёлом весе. Илир Латифи сменил весовую категорию и проводит бой в тяжёлом весе.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Антониу Арройо снялся с турнира уже после церемонии взвешивания.

Результаты турнира 

* Первоначальный результат - победа Ньюсона техническим нокаутом в 1-м раунде (удары руками). Результат отменён из-за положительного результата на запрещённые вещества (марихуана) у Ньюсона.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: Тревин Джайлз vs. Джеймс Крауз
 Выступление вечера: Кейлинн Уильямс и Марио Баутиста

Гонорары бойцов 
Ниже приводится информация о выплатах бойцам, сообщенная в Атлетическую комиссию штата Невада. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 2 386 000 долларов.

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
11 февраля 2020 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Илир Латифи (#12) покинул Топ-15 полутяжёлого веса после смены весовой категории на тяжёлую и поражения в новой весовой категории.

См. также 
 2020 год в UFC
Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC